Becerril bezeichnet:

 Becerril del Carpio, Ort in der spanischen Provinz Palencia
 Becerril (Cesar), Gemeinde im Departamento del Cesar im Nordosten Kolumbiens

Becerril ist der Familienname folgender Personen:
 José Ángel Becerril (* 1985), mexikanischer Squashspieler
 Juan Becerril (* 1983), spanischer Hockeyspieler
 Mario Becerril (* 1917), mexikanischer Vielseitigkeitsreiter
 Octavio Becerril (* 1964), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Porfirio Becerril (* 1955), mexikanischer Wasserspringer